Lukići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lukići, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Lukići, un village situé dans la municipalité de Bar.